Karaburun (znamená "černý nos" nebo "černý mys") může být:

Sídlo 
 Karaburun (Adıyaman) – vesnice v Turecku v provincii Adıyaman
 Karaburun (İzmir) – město v Turecku v provincii İzmir na poloostrově Karaburun
 Karaburun (Istanbul) – vesnice v Turecku v provincii Istanbul

Poloostrov 
 Karaburun (poloostrov, Turecko) – poloostrov v Turecku v provincii İzmir
 Karaburun (poloostrov, Albánie) – poloostrov v Albánie v kraji Vlora